

Personaggi di finzione 
 Betty Rizzo  – personaggio del musical Grease e del film omonimo
 Commissario Rizzo – personaggio della serie televisiva Romanzo criminale - La serie 
 Margherita Rizzo – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca
Rizzo il ratto – personaggio dei Muppet

Persone

Altro 
Rizzo  – cognome italiano, variante di Ricci
Rizzo  – famiglia nobile campana
I 5 Rizzo – gruppo musicale italiano 
Luigi Rizzo (F 595) – fregata missilistica della Marina Militare